Вејнсбург има више значења:
 Вејнсбург (Охајо)
 Вејнсбург (Пенсилванија)